Dartz ist

 eine Yu-Gi-Oh-Figur
 eine Luxusautomarke, ehemals Russo-Baltique bzw. Prombron

Siehe auch:
 Darts